Rowenta — известная немецкая международная торговая марка, производитель малой бытовой техники и приборов по уходу за собой. Является собственностью Groupe SEB. Наряду с маркой Rowenta Groupe SEB выпускает и продает продукцию в 120 странах мира таких брендов как Tefal, Moulinex, Krups, Lagostina.

История бренда Rowenta 
В 1909 году немец Роберт Вейнтрауд (Robert Weintraud) основывает компанию Weintraud & Co и регистрирует марку Rowenta. Новое производство выпускает письменные и туалетные принадлежности, а также аксессуары для курения. Первые бытовые приборы, на которых в дальнейшем стала специализироваться компания Rowenta, были выпущены в 20-х годах XX века. В первую серию приборов вошли утюг, тостер, кофеварка и чайник.

В 1949 году был выпущен первый утюг с термостатом, а в 1957 — первый утюг с функцией отпаривания.

В 1974 году Rowenta выпустила свой первый пылесос. Эта продукция и сегодня играет важную роль для марки и продолжает свою историю.

Марка Rowenta в России 
В СССР продукция Rowenta впервые появилась в 1982 году.

В 1994 году в Москве было создано представительство Rowenta.

В 2008 году при поддержке Rowenta прошел финал ежегодного открытого модельного конкурса Elite Model Look Russia 2008. В ходе награждения победительниц конкурса была определена «девушка Rowenta», которой стала Браввэ Катерина (г. Пермь).

В 2008 году Rowenta отметила столетие марки, выпустив приборы из серии Золотой Век.

В 2005, 2007, 2008 годах приборы Rowenta удостаивались премии «Народная Марка»

На сегодняшний день в Группе СЕБ в России, на Украине и в странах СНГ работают более 300 сотрудников.

Прежний девиз бытовой техники марки Rowenta — «Rowenta. Радость в Вашем доме».

Приборы, выпускаемые под маркой Rowenta 

 Утюги с функцией отпаривания
 Дорожные утюги
 Пылесосы для сухой уборки
 Пылесосы для сухой и влажной уборки
 Пылесосы без мешка для сбора пыли
 Вентиляторы
 Увлажнители воздуха
 Тепловентиляторы
 Капельные кофеварки
 Кофеварки эспрессо
 Электрические чайники
 Фены
 Фен-щетки
 Приборы для укладки и стрижки волос
 Эпиляторы
 Наборы для маникюра
 Косметические зеркала
 Гидромассажные ванночки

Ссылки 

 Официальный сайт Rowenta
Официальный сайт Rowenta в России